Лифляндский 97-й пехотный полк
 97-й стрелковый полк
 97-й Нью-Йоркский пехотный полк